Мальчишник:
 Мальчишник (обряд)
 Мальчишник (группа) — российская музыкальная группа
 Мальчишник (фильм) — несколько фильмов
 Мальчишник в Вегасе — фильм